Исламское государство Ирак (ИГИ) () — суннитская исламистская группировка, целью которой было создание исламского государства в суннитских регионах Ирака с преимущественно арабским населением. ИГИ было создано 15 октября 2006 года в результате слияния нескольких иракских повстанческих групп, в том числе Аль-Каиды в Ираке и её Совещательного собрания моджахедов.

В 2006—2008 годах, во время войны в Ираке, воинские части и укрепления ИГИ базировались в городе Мосул, провинциях Багдад, Анбар и Дияла. Они объявили Баакубу своей столицей.

После смерти лидеров ИГИ в лице Абу Айюба аль-Масри и Абу Умара аль-Багдади в апреле 2010 года, новым руководителем группировки стал Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самарраи, более известный как Абу Бакр аль-Багдади.

В апреле 2013 года ИГИ расширило свою деятельность на территорию Сирии и объявило себя Исламским государством Ирака и Леванта.

Примечания

Литература 
 

Исламистские террористические организации
Исламское государство